Аль-Мансур аль-Хусейн III, Аль-Мансур аль-Хусейн III бін Мухаммед бін аль-Хаді (; помер 1888) — зейдитський імам Ємену.
 Аль-Хусейн аль-Магді (; 987—1013) — єменський імам зейдитської держави, претендував на владу у 1003—1013 роках.
 Ахмад аль-Магді бін аль-Хусейн, Ахмад аль-Магді бін аль-Хусейн (; помер 20 лютого 1258) — імам Зейдитської держави у Ємені.
 Яхая бен аль-Хусейн бен аль-Касім ар-Рассі (Яхая, син Хусейна, онук Касіма, родом з ар-Рассі) — релігійний і політичний лідер на Аравійському півострові наприкінці IX — на початку X століття.
 Аль-Мансур аль-Хусейн, Аль-Мансур аль-Хусейн I бін аль-Касім (; 1669—1720) — імам Ємену, онук імама Мухаммеда аль-Муайяда бін-аль-Мансура.
 Аль-Мансур аль-Хусейн II, Аль-Мансур аль-Хусейн II (; 14 червня 1696 — 6 березня 1748) — імам Ємену.
 Алія аль-Хусейн — королева Йорданії